

Сичовка — село, Павлодарський район, Павлодарська область

Сичовка — місто, районний центр, Смоленська область
 Сичовка — присілок, Земетчинський район, Пензенська область
 Сичовка — село, Смоленський район, Алтайський край